Микола́єве — (колишня залізнична станція) залізничний пасажирський зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці на лінії Олійникове — Колосівка.

Розташований в колишньому селищі Миколаєве Веселинівського району Миколаївської області між станціями Колосівка (8 км) та Веселинове (14 км).

На платформі зупиняються приміські поїзди.

Джерела

Примітки 

Транспорт Вознесенського району
Зупинні пункти Одеської залізниці
Зупинні пункти Миколаївської області